RBS Be 4/8 steht für unterschiedliche Typen von Triebzügen des Regionalverkehrs Bern–Solothurn (RBS):

 RBS Be 4/8 41–61 „Mandarinli“ für die Strecken Bern–Bolligen–Worb, Bern–Jegenstorf und Bern–Unterzollikofen
 RBS Be 4/8 81–89 „Muri-Tram“ für die Strecke Bern–Muri–Worb